Saratosa puede referirse a:

Geografía 
Sarasota, ciudad del condado de Sarasota, Florida, Estados Unidos;
Condado de Sarasota, condado de Florida, Estados Unidos;
Lake Sarasota, CDP (lugar designado por el censo) en el condado de Sarasota, Florida, Estados Unidos;
North Sarasota, CDP (lugar designado por el censo) en el condado de Sarasota, Florida, Estados Unidos;
Sarasota Springs, CDP (lugar designado por el censo) en el condado de Sarasota, Florida, Estados Unidos;
South Sarasota, CDP (lugar designado por el censo) en el condado de Sarasota, Florida, Estados Unidos;

Otros 
Sarasota-Bradenton International Airport, aeropuerto de Sarasota, Florida, Estados Unidos;
Sarasota Herald-Tribune, periódico de Estados Unidos;
Sarasota Jungle Gardens, jardín botánico y arboreto de Sarasota, Florida, Estados Unidos;
Sarasota Square Mall (Westfield Sarasota Square), centro comercial de Estados Unidos; o
Sarasota Stingers (Columbus Horizon), equipo de baloncesto estadounidense.